Чамал Вијехо има више значења:

 Чамал Вијехо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чамал Вијехо, Бенито Лусио Баез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику